Miejscowości w USA:
 Kennebunk – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie York
 Kennebunk – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Kennebunk (ang. Kennebunk Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York